Нейман — німецьке та єврейське прізвище. Персоналії:
 Адам Нейман — бізнесмен ізраїльсько-американського проходження, мільярдер.
 Владислав Нейман (1966) — ізраїльський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Джон фон Нейман — американський математик угорського походження.
 Нейман Еллаїда Данилівна (1926—2003) — українська художниця.
 Єва Нейман — український режисер.
 Нейман Єжи — польський і американський математик і статистик.
 Нейман Ольга Федорівна (також Нейман-Пермякова; (1888—1950) — російський і радянський геолог, одна з перших жінок-геологів Радянського Союзу; доктор геолого-мінералогічних наук (1943).
 Нейман Чеслав Гермогенович — український і польський фольклорист та етнограф.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища
Караїмські прізвища